Мурга — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Мурга, Андрей Юрьевич (род. 1969) — российский политик.
 Мурга, Селина (род. 1973) — аргентинский кинорежиссёр, сценарист, продюсер.

Топоним 
 Болгария
 Мурга — село в общине Черноочене в Кырджалийской области.
 Россия
 Мурга (приток Мареки) — река в Шенкурском районе Архангельской области.
 Мурга (приток Томбой) — река.

См. также 
 Мурга (жанр) — музыкальный жанр в Испании и Южной Америке